Le Floch oder Le Floc’h ist der Familienname folgender Personen:

 Ezec Le Floc’h (* 1970), französischer Zirkusartist und Stückeschreiber
 Grégory Le Floch (* 1986), französischer Schriftsteller
 Henri Le Floch (1862–1950), französischer katholischer Geistlicher
 Loïk Le Floch-Prigent (* 1943), französischer Manager
 Xavier Le Floch (* 1973), französischer Triathlet